Mariampol (lit. Marijampolis) – miasteczko na Litwie na Wileńszczyźnie, okręg wileński, Rejon wileński, siedziba starostwa Mariampol. Położone w połowie drogi z Wilna do Jaszunów.

Miasteczka w okręgu wileńskim